Mullins Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Mullins Lake (Manitoba), in der Division No. 23
 Mullins Lake (Nova Scotia), im Shelburne County
 Mullins Lake (Saskatchewan), in der Division No. 18

in den Vereinigten Staaten:
 Mullins Lake (Georgia), im Houston County
 Mullins Lake (Wisconsin), im Polk County